Улица Бориса Луговского () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Землянки. Пролегает от тупика до тупика с юго-востока на северо-запад, пересекая улицу Воскресенская.

Примыкает улица Воскресенская.

История    
Новотроицкая улица — из-за того, что улица пролегала от Троицкой улицы к Троицко-Ильинскому монастырю — была проложена в период 1908-1914 года, застроена индивидуальными домами.  

В 1927 году Новотроицкая улица переименована на улицу Розы Люксембург — в честь польско-немецкого теоретика марксизма Розы Люксембург. 

В связи с реконструкцией города и прокладки проспекта Октябрьской Революции в 1970-е годы длина улицы была сокращена почти наполовину.  

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь этнографа, черниговского краеведа Бориса Львовича Луговского, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 423 ЛЮКСЕМБУРГ РОЗИ ВУЛИ­ЦЯ. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова